Velika nagrada Avstrije 1981 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 16. avgusta 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 53
| 27:36,47
| 4
| 9
|-
! 2
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 53
| + 5,17 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 53
| + 7,34 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 53
| + 12,04 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 53
|  31,85 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 53
| + 1:31,14
| 12
| 1
|-
! 7
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 52
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 52
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 32
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 51
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
| 47
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 46
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
| 44
| Zavore
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 43
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Eliseo Salazar
| Ensign-Ford
| 43
| Pritisk olja
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 40
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 35
| Ogenj
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 32
| Sklopka
| 15
|  
|-
! Ods
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
| 27
| Pregrevanje
| 24
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 26
| Vzmetenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 25
|  Patrick Tambay
| Ligier-Matra
| 26
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 23
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 11
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 33
|  Marc Surer
| Theodore-Ford
| 0
| Distributor
| 23
|  
|-
! DNQ
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jacques Laffite 1'37.620

Formula 1 sezona 1981
1981